Утрине (, ) — село в Сербии, в общине Ада, в Севернобанатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1038 жителей (по переписи 1991 года — 1143 жителей).

Демография 
В селе Утрине в 2002 году проживало 829 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,7 лет (38,8 года у мужчин и 42,7 года у женщин). В селе есть 413 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,51.

Село главным образом населено венграми, по результатам четырёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Спутниковая карта (Wikimapia)

Населённые пункты Воеводины